Сезон 1896/97 стал для «Ньютон Хит» пятым сезоном в Футбольной лиге и третьим сезоном во Втором дивизионе.

Команда завершила сезон на 2-м месте, что позволило ей сыграть в тестовых матчах за выход в высший дивизион. «Ньютон Хит» обыграл «Бернли» на «Бэнк Стрит», но не смог выиграть у «Сандерленда», и остался во Втором дивизионе. В Кубке Англии «язычники» добрались до третьего раунда, в котором уступили «Дерби Каунти».

«Ньютон Хит» также сыграл в Большом кубке Ланкашира, из которого выбыл после второго раунда, проиграв «Бернли» со счётом 2:1. В Большом кубке Манчестера «язычники» обыграли «Манчестер Сити» в третьем раунде, но проиграли клубу «Бери» в полуфинале.

Второй дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Тестовые матчи

Кубок Англии

Большой кубок Ланкашира

Большой кубок Манчестера

Прочие матчи

Статистика игроков

Трансферы

См. также 
 Список сезонов ФК «Манчестер Юнайтед»

Примечания

Источники

Ссылки 
 Сезон 1896/97 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1896/1897
Ньютон Хит